Mikołaj Boczkowski – poseł na Sejm piotrkowski 1504
 Mikołaj Józef Boczkowski (1899–1961) – major intendent Wojska Polskiego, dowódca Oddziałów Zaopatrywania i Transportu 5 Kresowej Dywizji Piechoty, absolwent Kursu Intendentów WSWoj. (1933–1935), oficer Szefostwa Intendentury KOP, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Order Imperium Brytyjskiego

Przypisy